

Astronomia 
 3658 Feldman – asteroide della fascia principale

Persone 
 Aharon Feldman – rabbino statunitense
 Amy Feldman – pittrice statunitense
 Andrea Feldman – attrice statunitense
 Andrew Feldman, Barone Feldman di Elstree – politico britannico
 Basil Feldman, Barone Feldman – politico britannico
 Ben Feldman (1980) – attore statunitense
 Charles Feldman (1904-1968) – produttore cinematografico statunitense
 Corey Feldman (1971) – attore statunitense
 Deborah Feldman – scrittrice statunitense
 Donna Feldman – attrice e modella statunitense
 Gladys Feldman (1886-1974) – attrice e ballerina statunitense
 Harvey Feldman – diplomatico statunitense
 Joel Feldman – fisico e matematico canadese
 Jon Harmon Feldman (1967) – sceneggiatore, produttore televisivo e regista statunitense
 Józef Feldman – storico polacco
 Krystyna Feldman – attrice polacca
 Lisa Feldman Barrett – psicologa statunitense
 Liz Feldman – attrice, produttrice televisiva e scrittrice statunitense
 Louis Feldman – storico e docente statunitense
 Mark Feldman – violinista statunitense
 Marty Feldman, propr. Martin Alan Feldman (1934-1982) – attore, regista e sceneggiatore britannico
 Michael Feldman – presentatore radiofonico statunitense
 Miroslav Feldman (1899-1976) – drammaturgo e poeta croato
 Morton Feldman (1926-1987) – compositore statunitense
 Noah Feldman – scrittore e docente statunitense
 Scott Feldman – giocatore di baseball statunitense
 Tamara Feldman – attrice statunitense
 Tibor Feldman (1947) – attore statunitense
 Valentin Feldman (1909-1942) – filosofo francese, militante comunista e membro della resistenza
 Victor Feldman – musicista inglese